Esistono più comuni francesi con questo nome

Chenay – Marna
Chenay – Sarthe
Chenay – Deux-Sèvres